Il y eut plusieurs sièges de Toulouse :
 le siège par les Sarrasins, qui donna lieu à la bataille de Toulouse, en 721 ;
 le siège de Toulouse (844), par Charles II le Chauve et défendue par Bernard de Septimanie ;
 le siège de Toulouse (849), par Charles II le Chauve et défendue par Frédelon qui trahit Pépin II d'Aquitaine et livre la ville ;
 le siège de Toulouse (864), par les Normands d'Hasting, achetés par Pépin II d'Aquitaine;
 le siège de Toulouse (1141), par Louis VII le Jeune au nom des droits de son épouse Aliénor d'Aquitaine sur le comté de Toulouse ;
 le siège de Toulouse (1159), par Henri II d'Angleterre au nom des droits de son épouse Aliénor d'Aquitaine sur le comté de Toulouse ; 
 les sièges par les croisés de la croisade des Albigeois :
 le siège de Toulouse (1211),
 le siège de Toulouse (1218),
 le siège de Toulouse (1219).

Voir aussi

Notes et références 

Siege
Bataille des Croisades
Homonymie de sièges
Croisade des albigeois